

Разномойка — хутір, Куюргазинський район, Башкортостан
 Разномойка — село, Тюльганський район, Оренбурзька область